

Patronyme 

 François Bucaille (1749-1804), député et ecclésiastique français ;
 Baron Bucaille (1764-1848), corsaire français ;
 Victor Bucaille (1890-1969), homme politique français ;
 Robert Bucaille (1905-1992), peintre français ;
 Max Bucaille (1906-1996), peintre français ;
 Maurice Bucaille (1920-1998), concordiste français ;
 Ginette Bucaille (?-) joueuse de tennis française.

Toponyme 
La Bucaille est un nom de lieux, de Normandie, du Vexin et du nord de la France.
 ferme de la Bucaille, ou manoir de la Bucaille, un monument historique de Normandie.